Rădăuți se poate referi la:

 Rădăuți, municipiu în județul Suceava, în nord-estul României
 Rădăuți-Prut, sat și comună în județul Botoșani
 Râul Rădăuți, curs de apă, afluent al râului Prut
 Județul Rădăuți, unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României, aflată în regiunea istorică Bucovina

Toponime românești